Garda kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Garda, Sonico, ort i Lombardiet, Provincia di Brescia, 
 Garda, Verona, kommun, Veneto, Provincia di Verona, 
 Gardasjön – en sjö i Italien

Sverige

 Garde, Gotlands kommun – en småort på Gotland